

Arte
 San Giuseppe – dipinto di Jusepe de Ribera conservato nel Museo delle belle arti a Montréal
 San Giuseppe – dipinto di Jusepe de Ribera conservato nel Brooklyn Museum a New York
 San Giuseppe – dipinto di Michaelina Wautier conservato nel Kunsthistorisches Museum a Vienna
 San Giuseppe – statua conservata nella chiesa del Santissimo Crocifisso a Santa Maria di Licodia

Geografia 

 San Giuseppe – quartiere di Monza
 San Giuseppe – quartiere di Napoli
 San Giuseppe – quartiere di Trento
 San Giuseppe Jato – comune italiano nella città metropolitana di Palermo
 San Giuseppe Vesuviano – comune italiano della città metropolitana di Napoli
 San Giuseppe – frazione di Montecarlo in Provincia di Lucca
 San Giuseppe – frazione di Cassola in Provincia di Vicenza
 San Giuseppe – frazione di Comacchio in Provincia di Ferrara
 San Giuseppe – frazione di Rovato in Provincia di Brescia
 San Giuseppe – frazione di Tolentino in Provincia di Macerata
 San Giuseppe – frazione di Treviso
 San Giuseppe della Chiusa – frazione di San Dorligo della Valle in Provincia di Trieste
 Rima San Giuseppe – comune in provincia di Vercelli
 San Marzano di San Giuseppe – comune in provincia di Taranto

Santi 
Tra i santi della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa che si chiamano Giuseppe:
 San Giuseppe, padre putativo di Gesù.
 San Giuseppe d'Arimatea.
 San Giuseppe, chiamato Barsabba e soprannominato il Giusto.

Altri santi della Chiesa Cattolica con nome Giuseppe:
 San Giuseppe Browne († 1605), martire inglese 
 San Giuseppe Cafasso
 San Giuseppe Calasanzio
 San Giuseppe Benedetto Cottolengo
 San Giuseppe da Copertino
 San Giuseppe da Leonessa
 San Giuseppe di Alaverdi († 590), abate in Georgia
 San Giuseppe di Antiochia, diacono e martire
 San Giuseppe di Palestina, († 356)
 San Giuseppe di Persia († 376), martire
 San Giuseppe di Volokalamsk, († 1515), abate
 San Giuseppe Do Quang Hien
 San Giuseppe Fernandes, († 1838), domenicano, martire in Tonchino
 San Giuseppe Gambaro († 1900), martire in Cina
 San Giuseppe Klang († 1861), martire vietnamita
 San Giuseppe l'Innografo († 886), vescovo di Salonicco
 San Giuseppe Luu (†anno 1854), martire vietnamita
 San Giuseppe Marchand (†anno 1835), missionario francese martire in Vietnam
 San Giuseppe (Josep) Manyanet y Vives
 San Giuseppe Maria Tommasi (†anno 1713), teatino, cardinale
 San Giuseppe Marello
 San Giuseppe Moscati
 San Giuseppe Nghi, martire vietnamita
 San Giuseppe Nien Vien († 1838), sacerdote martire vietnamita
 San Giuseppe Oriol († 1702), sacerdote spagnolo
 San Giuseppe Pietro Uyen († 1838), martire vietnamita
 San Giuseppe Pignatelli
 San Giuseppe Sebastiano Pelczar († 1924), vescovo polacco
 San Giuseppe Thi, martire vietnamita († 1860)
 San Giuseppe Tshang († 1861), martire cinese
 San Giuseppe Tshang-ta-Pong († 1815), martire cinese
 San Giuseppe Yuen-Tsi-Te, († 1815), sacerdote e martire del Tonchino

Altro 
 Congregazione di San Giuseppe – congregazione religiosa
 Tavolate di San Giuseppe – usanza tipica dell'entroterra siciliano 
 Fiore di san Giuseppe – specie botanica del genere Bergenia

Pagine correlate 
 Basilica di San Giuseppe
 Cattedrale di San Giuseppe
 Chiesa di San Giuseppe
 Convento di San Giuseppe
 Monastero di San Giuseppe
 Oratorio di San Giuseppe
 Santuario di San Giuseppe